

Personnalités 
Steve McQueen peut désigner :
 Steve McQueen (1930-1980), acteur, producteur, pilote automobile et pilote de moto américain ;
 Steve McQueen (1969-), artiste et réalisateur anglais ;
 Steven R. McQueen (1988-) acteur, petit-fils de Steve McQueen (1930-1980).

Personnage de fiction 
Steve McQueen peut aussi désigner :
 Steve McQueen, dans la série Dr House, le nom du rat que Grégory House a réussi à capturer.

Musique 

 Steve McQueen, album de Prefab Sprout, sorti en 1985 ;
 Steve McQueen, chanson de Sheryl Crow, sortie en 2002.